Eisenia puede referirse a:

Eisenia (alga), un género de algas que incluye a:
Eisenia bicyclis

Eisenia (lombriz), un género de «lombrices rojas» conformado por varias especies, las más conocidas son:
Eisenia fetida y
Eisenia andrei